Peniophora är ett släkte av svampar. Peniophora ingår i familjen Peniophoraceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Basidiesvampar
Peniophora